Le mot épervier désigne :

Biologie 
 Épervier, nom communément donné à différentes espèces d'oiseaux du genre Accipiter, représenté en France par l'épervier d'Europe.
 Épervier, nom communément donné à un champignon comestible de l'espèce Sarcodon imbricatus.
 Épervier  bleu, nom vernaculaire de l'autour des palombes.
 Poissons-éperviers (ou poissons-faucons), nom d'une famille de poissons marins.

Divers 
 Épervier, type de filet de pêche à lancer.
 Opération Épervier, opération militaire française au Tchad contre les forces armées libyennes de 1986 à 2014.
 Opération Épervier, opération judiciaire camerounaise dans le cadre de la lutte anti-corruption de 2006 à 2012.
 L'Épervier, jeu sportif par équipes qui se pratique souvent avec un ballon, mais qui admet une multitude de variantes.
 Plan Épervier, ancien nom d'une opération de la gendarmerie française destinée à localiser et intercepter un ou plusieurs suspects.

Littérature

Écrits
 Au puits de l’épervier, pièce de théâtre de W. B. Yeats, 1916
 L'Épervier, surnom du héro récurrent apparu en 1959 dans une série de romans d'espionnage de Roland Piguet.
 L'Épervier, ouvrage d'Henri Bosco, 1963.
 L'Épervier, chanson d'Hugues Aufray, 1966.
 L'Épervier de Maheux, ouvrage de Jean Carrière, prix Goncourt 1972.

Bandes dessinées

 L'Épervier bleu, série de bande dessinée de Sirius, lancée en 1948.
 Épervier (Thunderbird), surnom de John Proudstar, personnage de bande dessinée apparu en 1975 dans l'univers des comics de Marvel.
 Les Sept Vies de l'épervier, série de bande dessinée scénarisée par Patrick Cothias et dessinée par André Juillard, lancée en 1983.
 L'Épervier, série de bande dessinée créée par Patrice Pellerin, et nom du personnage central de celle-ci, lancée en 1994.
 L'Épervier bleu, album de la série de bande dessinée Natacha de François Walthéry scénarisé par Sirius, publié en 2014.

Audiovisuel
 L'Épervier, film français réalisé par Robert Boudrioz en 1924.
 L'Épervier, film français réalisé par Marcel L'Herbier en 1933.
 L'Ombre de l'épervier, téléroman québécois créé et réalisé par Guy Fournier et Robert Favreau en 1998.
 L'Épervier, feuilleton télévisé français réalisé par Stéphane Clavier en 2010.

Surnoms
 l'Épervier, surnom d'Antiochos Hiérax, prince séleucide de l'Antiquité.
 les Éperviers, surnom de l'équipe de football du Togo.

Toponymes 
Rivière Épervier, un affluent de la Petite rivière Bostonnais, coulant dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Navires 
, nom français de plusieurs anciens navires.
, nom anglais (sans accent) de plusieurs anciens navires.